Joaquim Vidal i Muní Vila (Girona, 31 d'agost del 1865 - 1948), violinista i professor de música
 Joaquim Vidal Nunell (Barcelona, 1881 - 1964), professor de música i mestre de cant
 Joaquim Vidal i Perpiñà (Sant Gregori, 1947), empresari i polític
 Joaquim Vidal i Rigol (?, ?), pilot de motociclisme destacat durant la dècada de 1920